1914 год был ознаменован началом Первой мировой войны. Таким образом, 1914 был последним годом старых и стабильных границ в Европе в начале XX века.

В 1914 году в Европе было 26 государств и 6 зависимых территорий (Гибралтар, Исландия, Фарерские острова, Гернси, Джерси и Мэн) и один кондоминиум — Мореснет. Из них Российская и Османская империи находились в Европе частично, но их столицы (Санкт-Петербург, который 31 августа 1914 года по новому стилю был переименован в Петроград, и Константинополь) находились в Европе.

Список государств Европы в 1914 году 
Оранжевым цветом обозначены Центральные державы и государства, примкнувшие к ним в ходе Первой мировой войны.

Светло-зелёным цветом обозначены страны Антанты и государства, примкнувшие к ней в ходе Первой мировой войны.

Золотистым цветом обозначены нейтральные государства.

Светло-голубым цветом обозначено Королевство Италия, являвшееся членом Тройственного союза, но в 1915 году ставшее союзником Антанты; впоследствии выступало на её стороне в Первой мировой войне.

Список зависимых территорий Европы в 1914 году 

Единственной зависимой территорией в континентальной Европе в 1914 году был Гибралтар.

Кондоминиум

Галерея

См. также 
 Государства и зависимые территории Европы в 1923 году

Примечания 

История Европы
Первая мировая война